Анна Николаевна Петрова:
* Петрова, Анна Николаевна (род. 1929) — советский и российский театральный педагог.
 Петрова, Анна Николаевна (род. 1994) — российская легкоатлетка, призёр чемпионата России.

Примечания